Seré ist der Familienname folgender Personen:

 Camila Colombo Seré (* 1990), uruguayische Schachspielerin
 Jorge Seré (* 1961), ehemaliger uruguayischer Fußballspieler